Jürgensburg ist der Name:
 einer Burg die auf der Möweninsel Schleswigs stand
 des baltischen Adelsgeschlechts Clodt von Jürgensburg
 einer Ordensburg in Lettland